Джонатан М. Хаус (; ) — американский военный историк и писатель.

Почётный профессор военной истории . Является ведущим специалистом по советской военной истории с акцентом на Вторую мировую войну и влияние СССР на современную военную доктрину. Вместе с Дэвидом Гланцем написал несколько книг об операциях Красной армии на Восточном фронте, в первую очередь, книгу «Общевойсковые операции: Обзор тактики, доктрины и организации ХХ столетия».

Образование и карьера 
В 1971 году окончил
, в 1975 защитил докторскую диссертацию и прошел подготовку резервистов (ROTC) в Мичиганском университете. После обучения в учебном  (1978, 1979—1980) получил степень магистра в области стратегии (Командно-штабной колледж, 1984) и разведки (Королевский колледж в Лондоне, 2017). Преподавал в бронетанковой школе, разведывательном учебном центре и в командно-штабном колледже. Служил аналитиком Объединенного комитета начальников штабов во время войн в Ираке в 1991 и 2003 годах. Ушел в отставку полковником военной разведки. Является автором книг: Toward Combined Arms Warfare: a Survey of 20th-century Tactics, Doctrine, and Organization, 1984; A Military History of the Cold War, 1944—1962", 2012; Controlling Paris: Armed Forces and Counter-Revolution, 1789—1848, 2014).

Историк советско-германской войны 1941—1945 гг 
Совместно с Дэвидом Гланцем написал нескольких книг по истории Восточного фронта Второй мировой войны: To the Gates of Stalingrad: Soviet-German combat operations, April-August 1942 (2009 г.); The Battle of Kursk, 1999, Armageddon in Stalingrad: September-November 1942 (2009), и Endgame at Stalingrad (2014). В 2017 году Хаус стал основным автором сводного тома по данной теме, названного Stalingrad. Все книги были опубликованы .

Международное интернет-сообщество преподавателей гуманитарных дисциплин  отметило книгу Хауса и Гланца When Titans Clashed (1995), как «необходимую в библиотеке каждого колледжа и на полках всех историков Второй мировой войны». Книга была переиздана в 2015 году в расширенном издании; военный историк Стивен Залога назвал ее «лучшим обзором боевых действий Красной армии во Второй мировой войне».

См. также 
 Джон Эриксон
 Роберт Ситино

Примечания

Комментарии

Сноски 

Википедия:Биографии современников
Военные историки
Военные писатели США
Специалисты по истории России
Историки США
Историки XXI века
Историки XX века